China Open 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2014 z cyklu China Open rozgrywany w dniach 27 września–5 października 2014 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród 5 427 105 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chinach